Mordownia – rodzaj pułapki w fortyfikacjach
 Mordownia – potoczne określenie punktu gastronomicznego niskiej kategorii
 Mordownia – w cyklu książek o Wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego określenie placu ćwiczeń dla wiedźminów
 film dokumentalny o grupie Trojanki
 Mordownia – osada w woj. podkarpackim, w powiecie przemyskim, w gminie Orły
 Mordownia – przysiółek wsi Krzaki w woj. podkarpackim, w powiecie stalowowolskim, w gminie Pysznica